El National Invitation Tournament 1960 fue la vigésimo tercera edición del National Invitation Tournament. La disputaron doce equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad Bradley, que lograba su segundo título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1960

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1960)

Baloncesto en 1960
National Invitation Tournament